Bitwy powstania listopadowego:
 I bitwa pod Wawrem – 19 lutego 1831
 II bitwa pod Wawrem – 31 marca 1831